Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das L’Open 35 de Saint-Malo 2022 des Damentennis. Insgesamt nahmen 14 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 1. und 2. Mai 2022 stattfand. Die ursprüngliche Nummer 2 der Setzliste, Jessika Ponchet, gelangte ohne Teilnahme an der Qualifikation direkt ins Hauptfeld.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Challenger Series 2022
Tennisturnier in Saint-Malo